Prutscher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Prutscher (1873–1959), österreichischer Architekt
 Otto Prutscher (1880–1949), österreichischer Architekt und Kunstgewerbetreibender
 Pius Michael Prutscher (1913–1995), österreichischer Tischlermeister und Politiker
 Walter Prutscher (1914–2002), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Brutscher